Криола има више значења:
 Криола (Алабама)
 Криола (Луизијана)